Els Diàlegs Socràtics formen part d'un gènere en prosa literària desenvolupat a l'Antiga Grècia a finals del segle IV a. C. i que van ser preservats en els diàlegs platònics i l'obra socràtica de Xenofont - tant dramàtica com narrativa - en les quals els personatges discuteixen problemes morals i filosòfics per il·lustrar el mètode socràtic. Sòcrates és el personatge principal.

En sentit més estricte, el terme es refereix a les obres en les quals Sòcrates és el personatge principal, encara que altres gèneres són inclosos, com les Lleis de Plató i Hieró de Xenofont que són diàlegs socràtics en els quals un home savi que no és altre que Sòcrates, dirigeix la discussió. A més el format de l'estil dels diàlegs poden variar: els diàlegs de Plató contenen generalment les paraules directes de cada parlant, mentre en els diàlegs de Xenofont aquestes estan escrites en una història contínua que conté al costat de les narracions de les circumstàncies, les dites dels parlants.

Enllaços externs 
 Article sobre els diàlegs socràtics
 El diàleg socràtic: refutació i autoconeixement

Filosofia a l'antiga Grècia
Literatura de l'antiga Grècia